Paparazzi – fotografi specializzati nel riprendere celebrità

Cinema
Paparazzo – film del 1995 di Edward Bennett
Paparazzi – film italiano del 1998 di Neri Parenti
Paparazzi – film francese del 1998 di Alain Berbérian
Paparazzi – film del 2004 di Paul Abascal

Musica
Paparazzi – singolo del rapper Xzibit
Paparazzi – singolo di Lady Gaga
Paparazzi – brano del 1984 dei Jethro Tull
Paparazzi – singolo dei Girls' Generation del 2012

Altro
Paparazzi – videogioco per PlayStation 2